Анонимный перипл Понта Евксинского (, ) — греческое географическое сочинение, содержащее описание берегов Чёрного моря, обычно датируемое V веком. Текст сочинения сохранился по частям в трёх рукописях. Имя автора неизвестно: в историографии за ним закрепилось название Псевдо-Арриан.

Датировка V веком обоснована Карлом Мюллером и принята в литературе. О. Р. Бородин указывает на конец V века. Упоминание «готского языка» в § 60 указывает на позднюю датировку окончательного текста сочинения. По мнению М. В. Агбунова, сочинение, известное как анонимный перипл и обычно датируемое V веком, является расширенной редакцией перипла, составленного самим Аррианом, и основное его содержание восходит ко II веку.

Его источниками послужило сочинение Маркиана Гераклейского, сократившего перипл Мениппа, «Перипл Понта Евксинского», написанный Аррианом во II веке, географическая поэма Псевдо-Скимна, перипл Псевдо-Скилака и некоторые другие труды. Перипл содержит больше названий, нежели труд Арриана, но во многих случаях совпадает с ним дословно, вплоть до имен царей и обращения «ты» к императору Адриану.

Плавание начинается от Византия по южному побережью и завершается прибытием в Византий вдоль западного побережья моря. В перипле содержатся указания на расстояния между городами, поселениями и другими пунктами на берегу моря в стадиях и в милях, причем приравнивает 1 милю к 7,5 стадиям. По мнению М. В. Агбунова, хотя формально это указывает на то, что автор считал стадий равным 197 м, но механическое заимствование из более ранних сочинений, исходивших из другого размера стадия, привело к неточностям в определении расстояний.

Описание острова Ахилла сокращено (§ 92). Включена также явно устаревшая цитата из Эфора Кимского о скифах (§ 72, 75), а также ссылки на данные географа Артемидора (§ 89) и Деметрия (§ 91).

Географические объекты, упомянутые в перипле 
Географические объекты указаны по порядку маршрута плавания против часовой стрелки (от Сухума до Анапы).

Публикация на русском языке

Примечания

Литература 
 

Периплы
Книги V века